Бон може да има следећа значења:

 Бон, град у Немачкој
 Бон (документ), документ помоћу кога може да се оствари неко право
 Бон (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Бон (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Бон (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бон (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Бон (патриције)